Vágyakozás, V. K. Turjanszkij rendezésében készült, 1938-ban bemutatott fekete–fehér francia játékfilm
Vágyakozás, Yves Allégret francia filmrendező 1953-as filmje
Vágyakozás, Salamon András filmrendező 1992-es filmje